Норберто Освальдо Алонсо () (4 января 1953, Висенте-Лопес) — аргентинский футболист, полузащитник.

Биография

Клубная карьера 
В 1971 году в 18 лет дебютировал в Ривер Плейт. В 1976 ненадолго уехал играть за марсельский «Олимпик». Затем вернулся в «Ривер» и играл в нём до 1987, с небольшим перерывом из-за конфликта с главным тренером. В 1987 в присутствии 90 000 зрителей провёл свой прощальный матч на «Монументале».

Выступления за сборную 
В 1972 дебютировал в сборной Аргентины. На триумфальном чемпионате мира 1978 года, в основном, сидел на скамейке запасных. На этом турнире он играл под «вратарским» 1-м номером, так как его фамилия была первая по алфавиту.

После футбола 
После завершения карьеры игрока занимался страхованием, в 1989 был одним из тренеров Ривер Плейта.

Достижения 
 Чемпион мира: 1978.
 Обладатель Кубка Либертадорес: 1986.
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1986.
 Чемпион Аргентины: 1975(М), 1975 (Н), 1979 (М), 1980 (М), 1981 (Н), 1985/86.

Источники 
 Савин А. В. Игроки, тренеры, судьи: справочно-биографический словарь. М., 2001.
 Клип об Алонсо на YouTube

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу